EPFL est un sigle pouvant faire référence à :
 École polytechnique fédérale de Lausanne, en Suisse ;
 EPFL, une station de métro du métro de Lausanne desservant l'école ;
 Église protestante française de Londres ;
 Établissement public foncier local, en France :
 European Professional Football Leagues, une association représentant les intérêts des ligues nationales de football professionnel en Europe.